Gleirschtal kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Gleirschtal (dal i Österrike, lat 47,37, long 11,32), Tyrolen, 
 Gleirschtal (dal i Österrike, lat 47,17, long 11,08), Tyrolen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar